Stephen Cox (beeldhouwer)
Stephen Cox (wielrenner)